Merge – in informatica, si tratta di una componente che unisce modifiche concorrenti in una revisione unificata all'interno di un controllo di versione
 Merge – operazione di base del programma minimalista
 Merge  – software per basi di dati
 Merge Records – etichetta discografica statunitense